Popara – danie popularne w krajach byłej Jugosławii, Bułgarii i Turcji
 Popara – wieś w Rosji w obwodzie smoleńskim
 Popara – nazwisko serbskiego piłkarza bułgarskiego pochodzenia